Johnny Ringo peut faire référence à :

Johnny Ringo (1850-1882), un hors-la-loi américain,
Johnny Ringo (?-2005), un musicien jamaïcain.
Johnny Ringo, série télévisée américaine (1959-1960)